Уи́льям Джон Па́ттерсон (;  — ) — канадский политик из провинции Саскачеван. Член провинциальной Либеральной партии, в 1935 году стал преемником Джеймса Гарфилда Гардинера на посту премьер-министра и первым уроженцем Саскачевана, занявшим эту должность. 

На выборах 1944 года он уступил Федерации объединённого содружества Томми Дугласа, а в 1946 году ушёл в отставку из руководства Либеральной партии.

Паттерсон был также лейтенант-губернатором провинции с 1951 по 1958 год, став первым, кто за свою карьеру был и премьер-министром, и лейтенант-губернатором провинции.

Примечания

Ссылки 
 Уильям Джон Паттерсон, «Энциклопедия Саскачевана»

Премьер-министры Саскачевана
Лейтенант-губернаторы Саскачевана